

Гіздіта () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Минзелешть.

Гіздіта () — село у Дрокійському районі.